O Invernadeiro es un caserío situado en la parroquia de Pradoalvar, del municipio de Villarino de Conso, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Villarino de Conso